Gussjön (Gussjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Gussjö, sjö i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun,  (2,3 km²)
Södra Gussjö, sjö i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun,  (1,71 km²)
Gussjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (76,4 ha)
Norra Gussjön, sjö i Ludvika kommun,  (19 ha)
Södra Gussjön, sjö i Ludvika kommun,  (73,5 ha)
Gussjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (1,54 km²)
Stor-Gussjön, sjö i Ragunda kommun och Sundsvalls kommun,  (5,7 km²)
Gussjön (Stigsjö socken, Ångermanland, 695189-159245), sjö i Härnösands kommun,  (3,67 km²)
Gussjön (Stigsjö socken, Ångermanland, 695675-158988), sjö i Härnösands kommun,  (83,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn